Stephanskirchen steht für:

 Stephanskirchen, Gemeinde im Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stephanskirchen (Amerang), Ortsteil der Gemeinde Amerang, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stephanskirchen (Bad Endorf), Ortsteil des Marktes Bad Endorf, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Stephanskirchen, historischer Name von Stefanskirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern

Siehe auch:
 Stephanskirche, Liste von Kirchengebäuden